Недосекин — фамилия. Известные носители:
 Недосекин, Виктор Иванович (1908—1972) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Недосекин, Сергей Иванович (род. 1947) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Недосекин, Фёдор Георгиевич (1889—1942) — священник РПЦ, священномученик.